Михаи́л Ковальчу́к:
 Ковальчук, Михаил Андреевич (псевдоним: Вл. Гаков; род. 1951) — российский публицист, переводчик и критик фантастики.
 Ковальчук, Михаил Валентинович (род. 1946) — советский и российский учёный.
 Ковальчук, Михаил Степанович (в монашестве Даниил; род. 1949) — епископ УПЦ КП, митрополит Черновицкий и Буковинский.